Сусте́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 65 км на північ від Монпельє, 50 км на північний захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 150,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сустель на сайті французького Національного інституту географії
 Сустель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сустель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сустель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сустель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар